Falmouth kan syfta på:

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Falmouth, Antigua och Barbuda, parishhuvudort, Parish of Saint Paul,

Australien 

 Falmouth (ort i Australien), Tasmanien, Break O'Day,

Jamaica 

 Falmouth, Jamaica, Trelawny,

Storbritannien 

 Falmouth, distrikt, England, Cornwall,

USA 

 Falmouth, Kentucky, countyhuvudort), Kentucky, Pendleton County, 
 Falmouth, Virginia, ort, Stafford County, 
 Falmouth, Massachusetts, ort, Barnstable County, 
 Falmouth, Maine, ort, Cumberland County, 
 Falmouth, Maine, ort, Cumberland County, 
 Falmouth, Pennsylvania, ort, Lancaster County, 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar